Fernando Afán de Ribera y Enríquez, Sr., diplomatico spagnolo
Fernando Afán de Ribera y Enríquez, Jr., poeta spagnolo, figlio del precedente